

Patronyme
 Henri Delacoux de Marivault-Emeriau (1821-1910), capitaine de vaisseau dans la Marine française.
 Yves Jacques Louis Armand Marie Delacoux des Roseaux (1904-1984), général de brigade français.